Евгений Николаевич Сыпко (14 августа 1964, Алма-Ата — 17 января 2017, Краснодар) — советский тяжелоатлет, победитель IX летней Спартакиады народов СССР (1986), серебряный призёр чемпионата Европы (1987) в супертяжёлом весе. Мастер спорта СССР международного класса (1986).

Биография 
Евгений Сыпко родился 14 августа 1964 года в Алма-Ате. Начал заниматься тяжёлой атлетикой в возрасте 13 лет. В первой половине 1980-х годов тренировался у Владимира Дрекслера, в 1985–1989 годах с ним работал Олег Чепайкин.

В 1986 году стал победителем Спартакиады народов СССР. В 1987 году был включён в состав сборной страны на чемпионате Европы в Реймсе и завоевал серебряную медаль этих соревнований, уступив лишь известному болгарскому атлету Антонио Крыстеву.

В ноябре 1989 года переехал в Краснодар, где продолжил тренироваться под руководством Сергея Аракелова. В 1990 году на международном турнире «Кубок дружбы», на котором он выступал вне зачёта, поднял в рывке 216,5 кг, что превышало мировой рекорд, принадлежавший Крыстеву.

В 1992 году завершил свою спортивную карьеру. В начале 2000-х годов выступал в ветеранских соревнованиях, в 2002 году был серебряным призёром Всемирных игр ветеранов спорта. В январе 2014 года принял участие в эстафете олимпийского огня «Сочи 2014».

Умер 17 января 2017 года от остановки сердца. Похоронен на Славянском кладбище в Краснодаре.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на портале «Спортивная Россия»
 Профиль на сайте Lift Up

Тяжелоатлеты СССР
Чемпионы Спартакиады народов СССР
Мастера спорта СССР международного класса
Умершие от остановки сердца 
Похороненные на Славянском кладбище Краснодара